{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76301) - || 2000 EL133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76302) - || 2000 EP134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76303) - || 2000 EY134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76304) - || 2000 EC135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76305) - || 2000 EH135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76306) - || 2000 ES136 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76307) - || 2000 EN137 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76308) - || 2000 EO137 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76309) Ronferdie || 2000 EX137 || 10 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76310) - || 2000 EM138 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76311) - || 2000 EP138 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76312) - || 2000 ER138 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76313) - || 2000 EU138 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76314) - || 2000 EN139 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76315) - || 2000 EP139 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76316) - || 2000 EY140 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76317) - || 2000 EZ140 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76318) - || 2000 EY141 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76319) - || 2000 ET142 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76320) - || 2000 EN144 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76321) - || 2000 EJ145 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76322) - || 2000 EP145 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76323) - || 2000 ET145 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76324) - || 2000 EX145 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76325) - || 2000 EZ145 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76326) - || 2000 EV147 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76327) - || 2000 EE148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76328) - || 2000 EG148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76329) - || 2000 EH148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76330) - || 2000 EX148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76331) - || 2000 ED149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76332) - || 2000 EG149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76333) - || 2000 EV149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76334) - || 2000 EJ150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76335) - || 2000 EL150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76336) - || 2000 EO151 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76337) - || 2000 EY152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76338) - || 2000 EC153 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76339) - || 2000 EL153 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76340) - || 2000 EH155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76341) - || 2000 EF156 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76342) - || 2000 EC157 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76343) - || 2000 EE157 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76344) - || 2000 EJ157 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76345) - || 2000 ES157 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76346) - || 2000 EV157 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76347) - || 2000 ET158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76348) - || 2000 EC159 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76349) - || 2000 EQ161 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76350) - || 2000 ES161 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76351) - || 2000 EF164 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76352) - || 2000 ER165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76353) - || 2000 EB166 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76354) - || 2000 EG167 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76355) - || 2000 EB168 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76356) - || 2000 EE168 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76357) - || 2000 EG168 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76358) - || 2000 EW168 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76359) - || 2000 EN169 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76360) - || 2000 EV170 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76361) - || 2000 EP171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76362) - || 2000 ES171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76363) - || 2000 EK173 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76364) - || 2000 EP173 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76365) - || 2000 ES173 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76366) - || 2000 EY173 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76367) - || 2000 ED174 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76368) - || 2000 ES174 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76369) - || 2000 EW176 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76370) - || 2000 EC181 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76371) - || 2000 EW181 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76372) - || 2000 EA182 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76373) - || 2000 EE182 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76374) - || 2000 EM183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76375) - || 2000 EP183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76376) - || 2000 EO184 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76377) - || 2000 EV184 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76378) - || 2000 EW184 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76379) - || 2000 EA190 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76380) - || 2000 EP197 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76381) - || 2000 ED198 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76382) - || 2000 EM198 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76383) - || 2000 EU199 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76384) - || 2000 FE || 24 maart 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| (76385) - || 2000 FE3 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76386) - || 2000 FF3 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76387) - || 2000 FV5 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76388) - || 2000 FB6 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76389) - || 2000 FN6 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76390) - || 2000 FQ6 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76391) - || 2000 FP7 || 28 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (76392) - || 2000 FJ11 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76393) - || 2000 FM11 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76394) - || 2000 FN11 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76395) - || 2000 FB12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76396) - || 2000 FH12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76397) - || 2000 FN12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76398) - || 2000 FO12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76399) - || 2000 FP12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76400) - || 2000 FR12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten